

Editoria 
 Edizioni Casagrande: casa editrice svizzera

Scienza 
 Arthur Casagrande: pioniere nel campo dell'ingegneria geotecnica
 Oddo Casagrande: medico italiano

Arte 
 Marco Casagrande: scultore italiano
 Marco Casagrande: architetto finlandese
 Arthur Casagrande: ingegnere austriaco naturalizzato statunitense

Musica 
 Alessandro Casagrande: compositore e concertista italiano.
 Efrem Casagrande: pianista, compositore e direttore di coro italiano
 Eloy Casagrande: batterista brasiliano

Politica 
 Patrizia Casagrande Esposto:  politica italiana, ex presidente della provincia di Ancona

Spettacolo 
 Antonio Casagrande: attore italiano
 Irene Casagrande – attrice italiana
 Maurizio Casagrande: attore, comico e cabarettista italiano
 Antonio Casagrande: attore teatrale ed ex cantante lirico italiano

Sport 
 Annacatia Casagrande: canoista italiana
 Danilo Casagrande: calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Dominique Casagrande: ex calciatore francese, di ruolo portiere
 Filippo Casagrande: ex ciclista su strada italiano
 Francesco Casagrande: ex ciclista professionista italiano
 Francesco Casagrande: ex calciatore italiano
 Giorgia Casagrande: iocatrice di curling italiana
 Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa: calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Walter Casagrande: ex calciatore italo-brasiliano
 Dominique Casagrande: ex calciatore francese
 Riccardo Casagrande: cestista italiano
 Casagrande: Scuderia automobilistica brasiliana
 Anna Casagrande: medaglista olimpica nello sport dell'equitazione

Altro 
 Casagrande & Rintala: gruppo di architetti e artisti finlandesi 
 7356 Casagrande: asteroide della fascia principale
 Villa Casagrande Serristori: residenza di campagna trecentesca situata a Figline Valdarno (FI)
 Eugenio Casagrande: pioniere dell'aviazione italiana

Pagine correlate 
 Casagrandi